Merkendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Merkendorf, Zeulenroda-Triebes –
 Merkendorf – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,

Österrike 

 Merkendorf (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Südoststeiermark,